Re nero  – pezzo degli scacchi
Re Nero  – personaggio dell'anime e manga Ken il guerriero
Re Nero  – personaggio dei fumetti DC Comics
Re Nero  – personaggio dei fumetti Marvel Comics